Хорошие парни (Yeladim Tovim) — израильская криминальная драма 2005 года, режиссёр Яр Хочнер.
 Хорошие парни () — американский телесериал 1968 года, режиссёр Джек Роуз.
 Хорошие парни () — британский телесериал 1992 года, режиссёр Энтони Симмонс.
 Хорошие парни () — румынский телесериал 2005 года, режиссёр Теодор Халаку-Никон.
 Хорошие парни — украинский телесериал 2008 года, режиссёр Олег Туранский.
 Хорошие парни () — американский телесериал 2010 года, режиссёр Сэнфорд Букставер.